Carlos Alejandro de Wurtemberg (Stuttgart, 24 de enero de 1684-Ludwigsburg, 12 de marzo de 1737) fue el XI duque de Wurtemberg desde 1733 hasta 1737.

Biografía 
Carlos Alejandro fue el hijo mayor del duque Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental (Casa de Wurtemberg) y de Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach. Federico Carlos había sido tutor del duque Eberardo Luis de Wurtemberg desde 1677 hasta 1693, y por tanto regente de este ducado.

Cuando Eberardo Luis murió en 1733, su único hijo ya había fallecido dos años antes, por lo que el trono de Wurtemberg pasó a su primo, que había sido jefe militar al servicio del emperador y en 1712 se había convertido al catolicismo. Los éxitos militares los consiguió a las órdenes del príncipe Eugenio de Saboya durante la guerra de sucesión española y en las campañas contra los turcos de 1717-1718. A partir de 1719, fue gobernador imperial de Belgrado y la Serbia de entonces.

Le sucedió su hijo, Carlos Eugenio, que fue declarado mayor de edad cuando contaba solo 16 años.

Descendientes 
Carlos Alejandro se casó en 1727 con María Augusta de Thurn y Taxis, hija del príncipe Anselmo Francisco de Thurn y Taxis y de María Ludovica Ana Francisca de Lobkowitz, con la que tuvo los siguientes hijos:

 Carlos Eugenio (1728-1793), su sucesor.
 Eugenio Luis (1729-1729).
 Luis Eugenio (1731-1795).
 Federico II Eugenio (1732-1797).
 Alejandro (1733-1734).
 Augusta Isabel (1734-1787), casada con Carlos Anselmo de Thurn y Taxis.

El caso de Süß Oppenheimer 

Joseph Süß Oppenheimer fue un banquero judío de Fráncfort, que fue llamado por el duque en 1732 para sanear las finanzas del ducado de Wurtemberg, hasta entonces bastante atrasado. Los estamentos evangélicos consideraron que las medidas financieras y fiscales impuestas por el duque católico mermaban su autonomía administrativa. Estas tensiones derivaron en un conflicto entre el católico Carlos Alejandro y la población protestante del ducado, representada por las cortes evangélicas, dando lugar a intrigas y a un escándalo público contra el consejero judío, que al final fue víctima de un ajusticiamento legal antisemita en 1738, después de que Carlos Alejandro muriera inesperadamente el 12 de marzo de 1737 de un edema pulmonar. El cadáver de Süß Oppenheimer estuvo expuesto en una jaula durante seis años para escarmiento.

Ancestros

Enlaces externos 

Duques de Wurtemberg del siglo XVIII
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Generales de Alemania
Nacidos en Stuttgart
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Militares de Alemania del siglo XVIII